Zampedri ist der Familienname folgender Personen:

 Derik Zampedri (* 1985), italienischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Fernando Zampedri (* 1988), argentinischer Fußballspieler